Schelling nebo Scheling může znamenat:

 Friedrich Schelling (1775–1854) – německý filosof
 Jozef Schelling (* 1970) – slovenský fotbalista
 Thomas Schelling (1921–2016) – americký ekonom
 Zdenka Cecília Schelingová (1916–1955) – slovenská řeholnice, blahoslavená katolické církve

Německá příjmení